María kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 María (ö),

Spanien 

 María (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 María (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar